Джессика Стек (; родилась 6 августа 1978 года в Блумфонтейне, ЮАР) — южноафриканская теннисистка.
 Победительница 1 турнира WTA в паре.
 Победительница 1 юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (US Open-1996).
 Полуфиналистка 1 юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Australian Open-1995).

Общая информация 
Джессика — одна из четырёх детей Альфа и Хиллари Стеков. У неё есть две старшие сестры — Карин и Ингрид, а также старший брат — Дэвид.

Родители поощряли интерес своих дочерей к теннису и постепенно привели их всех на корт. Джессика в теннисе с 5 лет. Любимое покрытие — хард.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (9)

Победы (5)

Поражения (4)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров WTA в парном разряде (2)

Победы (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в парном разряде (15)

Победы (4)

Поражения (11)

История выступлений на турнирах

Призовые за время выступлений в WTA туре

Ссылки 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1978 году
Родившиеся 6 августа
Родившиеся в Блумфонтейне
Теннисисты ЮАР
Победители Открытого чемпионата США по теннису в парном разряде среди девушек